Yllenus  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе .

Распространение 
Палеарктика. Почти все виды распространены в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, и только пять вида распространены в Европе (Yllenus horvathi, Yllenus squamifer, Yllenus arenarius, Yllenus vittatus, Yllenus univittatus).

Описание 
Длина тела от 3 до 7 мм.

Экология 
Преимущественно в полупустынных и степных регионах. Вид Yllenus arenarius строит своеобразные шёлковые гнёзда под песком в песчаных дюнах.

Виды 
 Yllenus albifrons (Lucas, 1846) — Северная Африка, Ближний Восток
 Yllenus albocinctus (Kroneberg, 1875) — от Турции до Китая
 Yllenus algarvensis Logunov & Marusik, 2003 — Португалия
 Yllenus aralicus Logunov & Marusik, 2003 — Азербайджан, Туркменистан
 Yllenus arenarius Menge, 1868 — Центральная и Восточная Европа
 Yllenus auriceps (Denis, 1966) — Ливия
 Yllenus auspex (O. P.-Cambridge, 1885) — Монголия, Китай
 Yllenus bactrianus Andreeva, 1976 — Таджикистан
 Yllenus bajan Prószynski, 1968 — Монголия, Китай
 Yllenus bakanas Logunov & Marusik, 2003 — Казахстан
 Yllenus baltistanus Caporiacco, 1935 — Индия
 Yllenus bator Prószynski, 1968 — Монголия, Китай
 Yllenus bucharensis Logunov & Marusik, 2003 — Узбекистан
 Yllenus caspicus Ponomarev, 1978 — Россия,, Азербайджан, Туркменистан
 Yllenus charynensis Logunov & Marusik, 2003 — Казахстан
 Yllenus coreanus Prószynski, 1968 — Россия, Центральная Азия, Корея, Монголия
 Yllenus dalaensis Logunov & Marusik, 2003 — Казахстан
 Yllenus desertus Wesolowska, 1991 — Монголия
 Yllenus dunini Logunov & Marusik, 2003 — Азербайджан, Казахстан
 Yllenus erzinensis Logunov & Marusik, 2003 — Россия, Монголия
 Yllenus flavociliatus Simon, 1895 — Россия, Центральная Азия, Монголия, Китай
 Yllenus gajdosi Logunov & Marusik, 2000 — Монголия
 Yllenus gavdos Logunov & Marusik, 2003 — Канарские острова, Испания, Крит
 Yllenus guseinovi Logunov & Marusik, 2003 — Азербайджан, Казахстан, Туркменистан
 Yllenus halugim Logunov & Marusik, 2003 — Израиль
 Yllenus hamifer Simon, 1895 — Монголия
 Yllenus horvathi Chyzer, 1891 — Венгрия, Болгария, Румыния, Украина
 Yllenus improcerus Wesolowska & van Harten, 1994 — Йемен
 Yllenus kalkamanicus Logunov & Marusik, 2000 — Казахстан, Китай
 Yllenus karakumensis Logunov & Marusik, 2003 — Туркменистан
 Yllenus karnai Logunov & Marusik, 2003 — Индия
 Yllenus knappi Wesolowska & van Harten, 1994 — Судан, Йемен
 Yllenus kononenkoi Logunov & Marusik, 2003 — Kyrgyzstan
 Yllenus kotchevnik Logunov & Marusik, 2003 — Туркменистан
 Yllenus kulczynskii Punda, 1975 — Монголия
 Yllenus lyachovi Logunov & Marusik, 2000 — Казахстан
 Yllenus maoniuensis (Liu, Wang & Peng, 1991) — Китай
 Yllenus marusiki Logunov, 1993 — Монголия
 Yllenus mirabilis Logunov & Marusik, 2003 — Узбекистан, Туркменистан
 Yllenus mirandus Wesolowska, 1996 — Туркменистан
 Yllenus mongolicus Prószynski, 1968 — Россия, Центральная Азия, Монголия
 Yllenus murgabicus Logunov & Marusik, 2003 — Таджикистан
 Yllenus namulinensis Hu, 2001 — Китай
 Yllenus nigritarsis Logunov & Marusik, 2003 — Туркменистан
 Yllenus nurataus Logunov & Marusik, 2003 — Узбекистан
 Yllenus pamiricus Logunov & Marusik, 2003 — Таджикистан
 Yllenus pavlenkoae Logunov & Marusik, 2003 — Казахстан
 Yllenus pseudobajan Logunov & Marusik, 2003 — Китай
 Yllenus pseudovalidus Logunov & Marusik, 2003 — Казахстан, Туркменистан
 Yllenus ranunculus Thorell, 1875 — Алжир
 Yllenus robustior Prószynski, 1968 — Китай
 Yllenus rotundiorificus Logunov & Marusik, 2000 — Монголия
 Yllenus saliens O. P.-Cambridge, 1876 — Северная Африка, Саудовская Аравия, Йемен
 Yllenus salsicola (Simon, 1937) — от Франции до Израиля
 Yllenus shakhsenem Logunov & Marusik, 2003 — Туркменистан
 Yllenus squamifer (Simon, 1881) — Португалия, Испания
 Yllenus tamdybulak Logunov & Marusik, 2003 — Узбекистан
 Yllenus tschoni (Caporiacco, 1936) — Ливия, Египет, Израиль
 Yllenus turkestanicus Logunov & Marusik, 2003 — Центральная Азия
 Yllenus tuvinicus Logunov & Marusik, 2000 — Россия
 Yllenus uiguricus Logunov & Marusik, 2003 — Казахстан
 Yllenus univittatus (Simon, 1871) — Франция, возможно Туркменистан
 Yllenus uzbekistanicus Logunov & Marusik, 2003 — Узбекистан, Туркменистан
 Yllenus validus (Simon, 1889) — от Центральной Азии до Монголии
 Yllenus vittatus Thorell, 1875 — от Восточной Европы до Казахстана
 Yllenus zhilgaensis Logunov & Marusik, 2003 — Казахстан
 Yllenus zyuzini Logunov & Marusik, 2003 — Казахстан, Туркменистан

Ссылки 
Photograph of Y. univittatus

Примечания

Литература 
 Bartos, Maciej (2002): The sub-sand nests of Yllenus arenarius (Araneae, Salticidae): Structure, function and construction behavior. The Journal of Arachnology 30: 275-280. PDF
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.
 Logunov, D. V. & Y. M. Marusik. 2003. A revision of the genus Yllenus Simon, 1868 (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press, Moscow, 168 pp.

Пауки-скакунчики
Паукообразные Европы
Паукообразные Азии
Паукообразные Африки
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном